Karoya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karoya (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 107,34), Jawa Barat, 
 Desa Karoya (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar